Allāt, een pre-islamitische moedergodin
 Aphrodite, Griekse godin van de liefde, aan de eerste gelijkgesteld